Покро́во-Каза́цкая — слобода Лебедянского района Липецкой области. Центр Покрово-Казацкого сельсовета.

Селение расположено на левом берегу реки Дон в устье реки Лебедянки. Здесь через неё переброшен железнодорожный мост по линии Елец — Лев Толстой.

Селение было основано в 1620-е годы. Первоселенцами стали служилые люди (казаки) из города Лебедяни. Отсюда — название. Вторая часть Покрово связано, вероятно, с Покровским храмом. На противоположном берегу реки Дон находится селение Покрово-Инвалидная, а рядом — Пушкаро-Кладбищенская.

Население

Примечания 

Населённые пункты Лебедянского района